Камасари () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Агломерация Салвадор. Находится в составе крупной городской агломерации . Входит в экономико-статистический микрорегион Салвадор. Население составляет 220 495 человек на 2007 год. Занимает площадь 759,802 км². Плотность населения — 290,2 чел./км².

Праздник города — 28 сентября.

История 
Статус города получил в 1758 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 10 340 460 тыс. реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 53 897,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,734 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Экономика 
В городе находится завод американского автопроизводителя Ford. Производимые на этом заводе модели Ford Ecosport и Ford Novo Fiesta предназначены как для внутреннего рынка, так и для экспорта в развивающиеся страны.

Муниципалитеты штата Баия